Nino Pasti – generale e politico italiano
 Umberto Pasti – scrittore e botanico italiano
 Vittorio Pasti – calciatore italiano